ZFB steht als Abkürzung für: 

 den Flughafen Old Fort Bay in Kanada nach dem IATA-Flughafencode
 Zeitschrift für Bauwesen
 Zeitschrift für Bergrecht
 Zeitschrift für Betriebswirtschaft (jetziger Name Journal of Business Economics (JBE))
 Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (ZfBB), vormals: Zentralblatt für Bibliothekswesen (ZfB); Centralblatt für Bibliothekswesen (CfB)
 Zeitschrift für Binnenschiffahrtsrecht
 Zentrale Filmbibliothek, Potsdam
 Zentrum für Biodokumentation des Saarlandes
 Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig, Namensgeber der ZFB-Stiftung

 
ZFB